La saison 2016-2017 de 1. Bundesliga est la  de la première division allemande. Les dix-huit clubs participants au championnat sont confrontés à deux reprises aux dix-sept autres.

Six places qualificatives pour les compétitions européennes sont attribuées par le biais du championnat (3 places directes en Ligue des champions, 1 en barrages, 1 place directe en Ligue Europa et 1 au troisième tour de qualification). L'autre place européenne est celle du vainqueur de la DFB Pokal, qui est qualificative pour la Ligue Europa. Les 2 derniers du championnat sont relégués en 2. Bundesliga, le  affrontera le  de 2. Bundesliga pour pouvoir rester en .

À trois journées de la fin du championnat, le Bayern Munich s'octroie son  et cinquième consécutif, un record dans l'histoire du championnat. De fait, le club munichois a désormais remporté un championnat unifié sur deux, la Bundesliga ayant été introduite en 1963.

Participants 

Légende des couleurs

Changements d'entraîneur

Compétition

Classement 

Le classement est calculé avec le barème de points suivant : une victoire vaut trois points, le match nul un. La défaite ne rapporte aucun point.

Source : Classement officiel sur le site de la Ligue allemande de football professionnel.

Leader par journée

Lanterne rouge par journée

Résultats

Barrage

Déroulement de la saison 

Le , le Werder Brême se sépare de son entraîneur Viktor Skripnik. Il est remplacé par l'entraîneur de U23, Alexander Nouri qui ne doit cependant assurer qu'un intérim.

Statistiques

Évolution du classement 

 Meilleurs buteurs 

 Meilleurs passeurs

Récompense(s) annuelle(s) 
Rookie of the year :  Ousmane Dembélé (Borussia Dortmund)

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Championnat d'Allemagne de football

Lien externe 
 Site officiel de la Bundesliga

2016-2017
Football M1
Allemagne M1
Championnat M1